Маракана, стадион у Рио де Жанеиру
 Маракана (Рио де Жанеиро), градска четврт Рија, по којој је стадион добио име
 Маракана (албум), албум Радета Манојловића
 Стадион Рајко Митић, стадион у Београду, популарно познат као Маракана